Скока може да се отнася за:
 Скока – природна забележителност по река Кръщеница в Област Шумен
 Водопад Скока на река Белилката – природна забележителност в Област Плевен
 Водопад Скока в местността Козница – природна забележителност в Област Ловеч
 Водопад Бановски скок на река Буковски дол – природна забележителност в Област Ловеч
 Водопад Бръмбар скок – природна забележителност в Област Ловеч
 Момин скок – природна забележителност в Област Велико Търново
 Куза - Скока – природна забележителност в Област Варна

Вижте също 
 Скок – пояснение
 Скакалото
 Скакля